Moorefield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Moorefield Township (Arkansas)
 Moorefield Township (Clark County, Ohio)
 Moorefield Township (Harrison County, Ohio)